Ротари клуб Хасково е хуманитарна, доброволческа неправителствена организация с нестопанска цел, част от Ротари, член на Дистрикт 2482 – България с номер 31494.

Създаден е на 23.04.1995 г. и е утвърден за редовен член на Ротари Интернешънъл на 11.04.1996 г. Първоначално клубът е в състава на Дистрикт 2480 Северна Гърция – България, 10 зона Централна Европа – Източна Африка.

Членовете на Ротари са лидери в бизнеса и професиите, които по своя воля отделят време и влагат уменията си в служба на общността. Световната организация Ротари е напълно изчистена от всякакви убеждения – религиозни или политически, което свидетелства за демократичната и либерална нагласа на членовете ѝ.

История 
Ротари клуб Хасково е създаден на 23.04.1995 г. и е утвърден за редовен член на Ротари Интернешънъл на 11.04.1996 г. от група напредничави граждани на гр. Хасково. Един от първите членове и създател на Ротари клуб Хасково е доктор Любен Атанасов.

Цели и насоки за работа на Ротари клуб Хасково 
Ротари клуб Хасково се стреми към водеща позиция сред клубовете в България. Членовете му поддържат имиджа на клуб, който отговаря напълно на изискванията за ефективност на Ротари клубовете – осъществява успешни проекти за служба, поддържа Фондация Ротари, развива социални и обществени дейности, изгражда и насърчава клубни лидери и обслужва акуратно финансите си. Клубът и поддръжниците му издигат обществената значимост на членството в Ротари като знак за съпричастност към общите идеи. Ротарианците от ротари клуб Хасково подкрепят и създават нови традиции, показвайки активната си позиция и отговорно отношение към всички инициативи на организацията с идеална цел.

Работата на клуба е организирана в пет направления: активна клубна дейност, служба на обществото, професионална служба, международна дейност и подкрепа на младото поколение. За развитието на клуба ротарианците от РК Хасково акцентират върху повишаването на клубната култура; съхранението и развитието на клубните традиции чрез организиране на срещи, празници, екскурзии; поддържане и развитие на отношенията с побратимените Ротари клубове; изпълнение на проекти за развитието и прогреса на младото поколение, както и приемането на Ротари като аспект от живота на всеки член.

Философия на клуба 
Най-известното мото на Ротари е „За безкористна служба“ напълно покрива целите и стремежите за насърчаване и развитие на достойната и хуманна служба на ротарианците за обществото и света. Четирите принципа, които следват Ротари клубовете, в частност и Ротари клуб Хасково, са в основата на „Ротарианския четриристранен тест“ за установяване дали мероприятието, което се организира, отговаря на ротарианския дух. Тестът, създаден през 1932 г., е дело на ротарианеца Хърбърт Дж. Тейлър и е преведен на над 100 езика.

Проекти 
Ротари клуб Хасково работи по проекти със социална значимост в различни сфери на обществения живот.

Побратимени клубове 
Като част от програмата на Ротари клуб Хасково, всяка година членовете му осъществяват международна дейност. В нея се включва устойчивото утвърждаване на връзките на приятелство с побратимените Ротари клубове от чужбина и инициирането на съвместни проекти с тях. Побратимените клубове са:
 Ротари клуб Александрополис – Гърция
 Ротари клуб Одрин – Турция

Източници

Външни препратки 
  на Ротари клуб Хасково
 Фейсбук страница на Ротари клуб Хасково

Хасково
Хасково
Организации в Хасково
Основани в България през 1995 година